Leonid Władimirowicz Nikołajew (1878–1942) – rosyjski pianista, kompozytor i pedagog.
 Leonid Wasiljewicz Nikołajew (1904–1934) – rosyjski komunista, zabójca Siergieja Kirowa.